Ставките „конвенционални мита“ в Митническата тарифа на Република България, както и при почти 100% от ставките на индустриални държави, представляват обвързаните ставки на митата на Република България по Списъка със задълженията и отстъпките към Общото споразумение по тарифите и търговията от 1994 г.

За страната конвенционалните мита се прилагат при внос на стоки, произхождащи от страни и региони, които са членове на Световната търговска организация или с които е налице споразумение за тарифно третиране „най-облагодетелствана нация“. Те не се прилагат, в случай че на тези държави не се предоставя едностранно преференциално третиране или друго третиране на основа на договор.

Вижте също 
 автономни ставки

Митническо дело